5-й стрелковый Кавказский Е. И. В. Великого князя Георгия Михайловича полк — пехотная часть русской императорской армии.

Полковой праздник: 8 ноября.

Старшинство: 01.06.1831.

История 
 1 июня 1831 — Сформирован из ингилойцев и муганлинцев, уроженцев Джаро-Белоканской области, Грузинский пеший полк «Джар» (первая правильно организованная милицейская часть на Кавказе). Состоял из 16 князей, 10 урядников и 500 рядовых. Срок службы для нижних чинов был установлен 3 месяца.
 1844 — Срок службы продлен до 6 месяцев. Те, кто оставался служить еще 6 месяцев, получал из казны оружие и одежду, а также освобождение от податей.
 1846 — Полк доведен до состава 1000 человек.
 2 мая 1849 — Полк переименован в Грузинскую пешую дружину, название «Джар» отменено.
 30 сентября 1854 — В ознаменование отличной службы в делах с горцами дружине пожаловано знамя.
 1868 — Приведена в кадровый состав из 240 человек и стала получать довольствие из казны.
 Апрель 1877 — Развернута в 1-ю и 2-ю Грузинские пешие дружины по 820 человек в каждой.
 1877—1878 — В составе Кобулетского отряда обе дружины участвовали в русско-турецкой войне:
 Июнь 1877 — Атака и взятие Хуцубанских высот и Цихидзирской позиции.
 Август 1877 — В аванпостном деле у Муха-Эстате и в обороне этой позиции.
 Январь 1878 — В повторной атаке на Цихидзирские высоты.
 1878 — По окончании войны 1-я дружина приведена в кадровый состав, а 2-я упразднена.
 26 ноября 1881 — Переименована в Грузинскую пешую Е. И. В. Великого князя Георгия Михайловича дружину.
 1887 — Была обращена на образование 1-й Кавказской туземной стрелковой дружины; наименована 1-й стрелковой (туземной) Е. И. В. Великого князя Георгия Михайловича дружиной.
 31 декабря 1899 — Переименована в 5-й Кавказский стрелковый батальон.
 26 января 1900 — Наименован 5-м Кавказским стрелковым Его Императорского Высочества Великого князя Георгия Михайловича батальоном.
 28 февраля 1910 — Присоединена 3-я рота 251-го Георгиевского резервного батальона и чины расформированных резервных частей. Переформирован в полк двухбатальонного состава.
 Сентябрь 1914 — Полк в составе 2-й Кавказской стрелковой бригады (Азербайджанский отряд, Кавказская армия) находится на территории Северной Персии.
 25 октября 1914 — Бригада включена в состав формируемого IV-го Кавказского армейского корпуса Кавказской армии.
 11 декабря 1914 — Полк приведен в трёхбатальонный состав.
 31 декабря 1915 — 2-я Кавказская Стрелковая бригада переформирована в дивизию.
 7 декабря 1915 — Полк переформирован в четырёхбатальонный состав.
 Декабрь 1917 — Полк расформированы. Имущество и часть личного состава обращены на формирование 2-й дивизии Русского корпуса.

Командиры полка 
 15.11.1887—16.11.1888 — полковник Кашталинский, Николай Александрович
 29.11.1899—16.01.1901 — полковник Ржесниовецкий, Гавриил Викентьевич
 22.03.1901—31.12.1901 — полковник Воропанов, Николай Николаевич
 10.02.1902—xx.xx.xxxx — полковник Коровин, Пётр Николаевич
 26.02.1904—13.06.1907 — полковник Иванов, Николай Григорьевич
 28.07.1907—24.04.1908 — полковник Чаплин, Виктор Викторович
 15.05.1914—02.04.1916 — полковник Докучаев, Георгий Аркадьевич
 07.04.1916—23.11.1917 — полковник Ананио, Михаил Фёдорович

Шефы полка 
 26.11.1881—xx.xx.xxxx — Великий князь Георгий Михайлович.

Знаки отличия 
 Знамя Георгиевское с надписью «За Кавказскую войну». Пожаловано 30 августа 1870 г.
 Георгиевские серебряные сигнальные рожки с надписью «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов» в 1-м батальоне полка. Пожалованы 13 октября 1878 г.
 Поход за военное отличие в 1-м батальоне. Пожалован 23 Октября 1837 г.
 Нагрудные знаки (у офицеров) и знаки на головные уборы (у нижних чинов) с надписью «За отличие при покорении Зап. Кавказа в 1864 г.» в 5-й роте.

Источники

Ссылки 
 5-й Кавказский Стрелковый ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великого Князя ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА батальон.

 
 

Стрелковые полки Российской империи
Кавказские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1831 году